Пескова́тка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Петровском районе Тамбовской области России. Входит в Кочетовский сельсовет.

География 
Находится на западе области, вблизи с административной границей с Липецкой областью.

История 
Козлово-Воронежская железная дорога (ныне соединяет Мичуринск с Воронежем) была открыта в 1868 году. Скорее всего, тогда же открыли станцию Песковатка, которой дали название по соседнему крупному селу Песковатка.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная станция Песковатка, железнодорожный вокзал.

Транспорт 
Развит автомобильный и железнодорожный транспорт.

В 1978 году в Песковатке над железнодорожной линией построили путепровод по автомагистрали Орёл — Тамбов (будущая Липецкая кольцевая автомобильная дорога).

Находится в конце Грязинского шоссе.

Остановка общественного транспорта «Станция Песковатка»; на 2020 год автобусный маршрут 1627 «Автостанция Мичуринск — Автостанция Грязи».

Примечания 

Населённые пункты Петровского района (Тамбовская область)